Тик може да се отнася за:

 тик – несъзнателно нервно повтарящо се движение на мускул
 тик – вид дърво () и дървесината от него
 тик-так – звукоподражателна дума, с която се наподобяват равномерните удари на часовник или друг механизъм
 тик-так копче – вид копче за бързо закопчаване и откопчаване

Личности 
 Лудвиг Тик – немски писател
 Робин Тик – американски музикант
 Тик Нят Хан – виетнамски пацифист

Други 
 Тик Так Тоу (група) – немска женска поп група
 Tick-Tock – песен на украинската певица Мария Яремчук

Вижте също 
 Мис-Тийк